Kawe – personaggio di Pokémon
Kawe – isola dell'Indonesia
Kawe – circoscrizione della Tanzania